Arthur Ekström kan syfta på:

* Arthur Ekström (1860–1924), svensk sjömilitär
 Arthur Ekström (1899–1991), finländsk författare